Aderholt ist der Familienname folgender Personen:

 Harry C. Aderholt (1920–2010), US-amerikanischer Luftwaffenoffizier
 Morrie Aderholt (1915–1955), US-amerikanischer Baseballspieler
 Robert Aderholt (* 1965), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Aderhold